Wake-on-LAN
 Код IATA , Австралія